Silica, altro nome del gel di silice
Silica, personaggio di Sword Art Online
Silica, comune della Slovacchia nel distretto di Rožňava